Слейт или Слэйт (; ) — английская фамилия.

Фамилия 
 Слейт, Дженни (род. 1982) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, стендап-комик, певица и писательница.
  (1926—2006) — американский актёр кино и телевидения.

См. также 
 Слейд
 Слейтер
 Slate
 Slates
 HP Slate 500